11-й чемпионат Европы по спортивной акробатике состоялся в Аугсбурге (Германия) в 1990 году.

Технические результаты определялись по выступлениям спортсменов европейских стран на чемпионате мира.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Кувырок

Вращения

Мужские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Женские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские акробатические прыжки

Многоборье

1-е упражнение

2-е упражнение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по акробатике
Спорт в Германии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Аугсбурге
акробатика
Чемпионаты Европы в ФРГ